Deutschland bei der Mundialito 1980/81, einem Fußballturnier, in Uruguay.

Deutsches Aufgebot

Deutsche Spiele

Vorrunde 

Fußball 1981
Deutsche Fußballnationalmannschaft